Соревнования по марафонскому бегу на чемпионате мира по легкой атлетике 1983 года прошли 14 августа.

Медалисты

Условные обозначения 
Время всех участников показано в часах:минутах:секундах

Рекорды 
Действующий мировой рекорд на момент начала соревнований

Результаты

Ссылки
 Results

Бег
Марафон на чемпионатах мира по легкой атлетике
События 14 августа